TLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catalão (Brasile)